Zawada (gromada w powiecie bocheńskim)
 Zawada (gromada w powiecie brzezińskim)
 Zawada (gromada w powiecie częstochowskim)
 Zawada (gromada w powiecie dębickim)
 Zawada (gromada w powiecie myszkowskim) (zawierciański/myszkowski)
 Zawada (gromada w powiecie nowosądeckim)
 Zawada (gromada w powiecie radomszczańskim)
 Zawada (gromada w powiecie sycowskim)
 Zawada (gromada w powiecie zamojskim)
 Zawada (gromada w powiecie zielonogórskim)
 Zawada (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)

także:
 Zawada Książęca (gromada) (powiat raciborski)